Э́рон Рэй Лонг (; 12 октября 1992, Ок-Хилс, Калифорния, США) — американский футболист, защитник клуба «Лос-Анджелес» и сборной США.

Карьера

Университетский футбол 
Во время обучения в Калифорнийском университете в Риверсайде в 2010—2013 годах Лонг играл за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта. На предпоследнем и последнем курсах университета он также выступал за клуб  «Тусон».

Клубная карьера 
16 января 2014 года на Супердрафте MLS Лонг был выбран клубом «Портленд Тимберс» во втором раунде под 36-м номером, подписан был 25 февраля. В марте он был отдан в аренду в аффилированный клуб USL Pro «Сакраменто Рипаблик». Его профессиональный дебют состоялся 29 марта в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси II». В июне Лонг отправился в новую аренду — в другой клуб USL Pro «Ориндж Каунти Блюз». Дебютировал за «синих» он 11 июня в матче против «Орландо Сити». 2 июля 2014 года Лонг, так и не и сыграв за клуб, был отчислен из «Портленд Тимберс».

14 июля 2014 года Лонг подписал контракт с «Сиэтл Саундерс». Не проведя за первую команду «Саундерс» ни минуты, 14 марта 2015 года он перешёл в их новообразованный фарм-клуб «Сиэтл Саундерс 2». За вторую команду «Саундерс» он дебютировал 21 марта в матче стартового тура сезона USL 2015 против «Сакраменто Рипаблик». 12 июля 2015 года в матче против «Аризоны Юнайтед» Лонг забил свой первый гол в профессиональной карьере. По окончании сезона 2015 «Сиэтл Саундерс 2» не продлили контракт с Лонгом.

10 марта 2016 года Лонг заключил контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз II». Его дебют за клуб состоялся 26 марта в матче первого тура сезона USL 2016 против «Торонто II». 20 июля в матче против «Орландо Сити Б» он забил свой первый гол за команду. 16 сентября Лонг был взят в аренду в основную команду «Нью-Йорк Ред Буллз» на оставшуюся часть сезона MLS 2016. Дебютировал за «Ред Буллз» он 16 августа в матче группового этапа Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 против сальвадорской «Альянсы». Вернувшись в фарм-клуб на матчи постсезона, он помог «Нью-Йорк Ред Буллз II» одержать победу в чемпионате USL. По итогам сезона USL 2016 Лонг был включён в первую символическую сборную лиги и был признан защитником года.

22 февраля 2017 года «Нью-Йорк Ред Буллз» подписали с Лонгом постоянный контракт. Выйдя в стартовом составе в матче первого тура сезона 2017 против «Атланты Юнайтед» 5 марта, он дебютировал в MLS. Свой первый гол за «Ред Буллз» и в MLS он забил 2 сентября 2017 года в ворота «Далласа». Лонг был отобран для участия в матче всех звёзд MLS 2018 — в выставочной игре против итальянского «Ювентуса» он вышел в стартовом составе команды звёзд MLS. По итогам сезона 2018 Лонг был признан защитником года в MLS и был включён в символическую сборную MLS. 18 февраля 2019 года Лонг и «Нью-Йорк Ред Буллз» согласовали новый многолетний контракт.

По истечении контракта с «Ред Буллз» в январе 2023 года перешёл в клуб «Лос-Анджелес».

Международная карьера 
2 сентября 2018 года Лонг получил вызов в сборную США на товарищеские матчи со сборным Бразилии и Мексики, но в заявки на игры, состоявшиеся 7 и 11 сентября, не попал. 1 октября 2018 года Лонг был вызван на товарищеские матчи со сборным Колумбии и Перу, но в заявку на игру с колумбийцами, состоявшуюся 11 октября, не был включён, а в игре с перуанцами, состоявшейся 16 октября, выйдя в стартовом составе, дебютировал за американскую сборную. 27 января 2019 года в товарищеском матче со сборной Панамы Лонг впервые вывел сборную США на поле в качестве капитана.

Лонг был включён в состав сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. 22 июня во втором матче группового раунда против сборной Тринидада и Тобаго он забил свои первые голы за сборную США, оформив дубль.

Достижения 
 
  «Нью-Йорк Ред Буллз II»
 Чемпион USL: 2016
  «Нью-Йорк Ред Буллз»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2018

 
 Член первой символической сборной USL: 2016
 Защитник года в USL: 2016
 Участник матче всех звёзд MLS: 2018
 Член символической сборной MLS: 2018
 Защитник года в MLS: 2018

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика 

 Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Калифорнийского университета в Риверсайде
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Тусон»
Игроки ФК «Сакраменто Рипаблик»
Игроки ФК «Ориндж Каунти»
Игроки ФК «Такома Дифайенс»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз II»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»